Reflexiv (lateinisch „rückbezüglich“) bezeichnet:

 grammatikalisch eine Art der Fürwörter, siehe Reflexivpronomen
 grammatikalisch eine Art der Zeitwörter, siehe reflexives Verb
 grammatikalisch eine Verbalvalenz, siehe Diathese (Linguistik)
 mathematisch eine Eigenschaft von Relationen, siehe reflexive Relation
 mathematisch eine Eigenschaft von normierten Räumen, siehe reflexiver Raum
 philosophisch eine gedankliche Betrachtung, siehe Reflexion (Philosophie)
 physikalisch eine Eigenschaft von Oberflächen, siehe Reflexion (Physik)
 in der Datenmodellierung eine Eigenschaft von Beziehungstypen, siehe Entity-Relationship-Modell

Siehe auch: 
 Reflex (Begriffsklärung)
 Reziprozität